Cairati ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Cairati (1875–1960), italienischer Musikpädagoge, Komponist und Chorleiter
 Giuseppe Cairati (1845–1915), italienischer Musiker und Dirigent